Миранчук — фамилия российских футболистов, братьев-близнецов:

 Миранчук, Алексей Андреевич (род. 1995).
 Миранчук, Антон Андреевич (род. 1995).